Albrecht of Albert van Saksen kan verwijzen naar:

Dynastie van de Ascaniërs
 Albrecht I van Saksen (ca. 1175-1260), hertog van Saksen
 Albrecht II van Saksen (ca. 1250-1298), hertog van Saksen-Wittenberg
 Albrecht III van Saksen (?-1308),  hertog van Saksen-Lauenburg
 Albrecht IV van Saksen-Lauenburg (1315-1344), hertog van Saksen-Lauenburg
 Albrecht V van Saksen-Lauenburg (1335-1370), hertog van Saksen-Lauenburg
 Albrecht III van Saksen-Wittenberg de Arme (1375-1422), hertog en keurvorst van Saksen-Wittenberg (1419-1422)

Huis Wettin
 Albrecht van Saksen (1443-1500), hertog van Saksen (1485-1500) en potestaat van Friesland (1498-1500)
 Albrecht van Saksen-Eisenach (1599-1644), hertog en vorst van Saksen-Eisenach (1640-1644)
 Albrecht van Saksen-Coburg (1648-1699), hertog van Saksen-Coburg (1680-1699)
 Albert Casimir van Saksen-Teschen (1738-1822), hertog van Teschen en landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden (1781–1793)
 Albert van Saksen-Coburg en Gotha (1819-1861), prins-gemaal van de koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk
 Albert van Saksen (1828-1902), koning van Saksen (1873-1902)
 Albert van Saksen-Altenburg (1843-1902), prins van Saksen-Altenburg

Overige
 Albert van Rickmersdorf (ca. 1320-1390), filosoof